Kingfish (bedrijf), een Nederlands visbedrijf
 Kingfish (band), een Amerikaanse rockband